Sant Ignasi de Loiola
 Ignasi d'Antioquia, un dels pares eclesiàstics al segle I
 Ignasi de Constantinoble, arquebisbe de Nicea
 Ignasi I de Constantinoble Patriarca de Constantinoble 847- 25 de deseembre del 858 i 867-23 d'octubre del 877) 
 Ignasi Iconòmac, escriptor romà d'Orient
 Ignasi de Selíbria, escriptor romà d'Orient, metropolità de Selíbria 
 Ignasi de Xantopuli, monjo del monestir de Xanthopuli